Spennymoor Town FC (celým názvem: Spennymoor Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Spennymoor v nemetropolitním hrabství Durham. Založen byl v roce 2005 po fúzi klubů Spennymoor United AFC a Evenwood Town FC. Od sezóny 2017/18 hraje v National League North (6. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu The Brewery Field s kapacitou 6 000 diváků.

Získané trofeje 
 FA Vase ( 1× )
 2012/13

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 1. kolo: 2016/17
 FA Trophy
 Čtvrtfinále: 2017/18
 FA Vase
 Vítěz: 2012/13

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 2005–2007: Northern Football League (Division Two)
 2007–2014: Northern Football League (Division One)
 2014–2016: Northern Premier League (Division One North)
 2016–2017: Northern Premier League (Premier Division)
 2017– : National League North

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2005